

Нардомас — річка в Удмуртії та Кіровській області, права притока Ідика
 Нардомас — присілок, Вавозький район, Удмуртія